Catanzaro steht für:
 Catanzaro, Gemeinde in Italien
 Provinz Catanzaro (Provincia di Catanzaro), Provinz in Italien

Catanzaro ist der Familienname folgender Personen:
 Angela M. Catanzaro, US-amerikanische Filmeditorin
 Chandler Catanzaro (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kacy Catanzaro (* 1990), amerikanische Wrestlerin